Piri Terry (1979 –) Cook-szigeteki nemzetközi labdarúgó-asszisztens.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. 
Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt.

Ifjúsági olimpiai játékok
Kína rendezte a 2., a 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB asszisztensi (partbírói) szolgálatra foglalkoztatta. Abdelkader Zitouni játékvezető egyik állandó asszisztense volt.

2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok

Óceániai Játékok
Új-Kaledónia rendezte a 3., a 2011-es óceáni játékok férfi labdarúgó tornát, ahol az OFC JB partbíróként alkalmazta.

Források 

Cook-szigeteki labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek